Vogels:
 Afrikaanse dwergijsvogel
 Bismarckdwergijsvogel
 Blauwborstdwergijsvogel
 Bruinkopdwergijsvogel
 Burudwergijsvogel
 Filipijnse dwergijsvogel
 Groene dwergijsvogel
 Guadalcanaldwergijsvogel
 Jungledwergijsvogel
 Madagaskardwergijsvogel
 Makiradwergijsvogel
 Malaitadwergijsvogel
 Manusdwergijsvogel
 Mindanaodwergijsvogel
 Molukse dwergijsvogel
 New-Britaindwergijsvogel
 New-Georgiadwergijsvogel
 New-Irelanddwergijsvogel
 Noord-Salomonsdwergijsvogel
 Noordelijke zilverdwergijsvogel
 Papoeadwergijsvogel
 Suladwergijsvogel
 Sulawesidwergijsvogel
 Zuidelijke zilverdwergijsvogel